Джованни Баттиста Черлетти (; ) — итальянский инженер и энолог, организатор первой итальянской экспериментальной энологической станции в Гаттинаре и основатель школы виноградарства и энологии в городе Конельяно.

Биография 
Родился  года в городке Кьявенна итальянской области Ломбардия в семье Антонио Черлетти () и Каролины Рависциони (). Он окончил школу в Комо, а потом поступил на математический факультет университета Павии, из которого, впоследствии, перешёл в Миланский технический университет, который и окончил в 1869 году.

После получения высшего образования он едет заниматься научной работой в Вену, затем в Париж, где под руководством Луи Пастера изучает брожение вина и пива. К 1873 году он возвращается в Италию, где открывает первую итальянскую экспериментальную энологическую станцию в Гаттинаре, директором которой он становится. В это время он женится на Маргерите Пиццала (). В этом браке у них было трое детей. В 1876 году, за несколько месяцев до рождения его второго сына, Уго, он основал в Конельяно одну из первых в Италии школ виноградарства и энологии. С 1877 по 1886 год он издаёт «Журнал виноградарства и энологии» () и основывает первый «Клуб энофилов» ().

В 1886 году он переехал в Рим, чтобы занять должность генерального секретаря «Итальянского общества виноградарства» (). В 1894 году Королевство Сербия предложило ему позицию своего консула в Риме. В том же году Черлетти занялся деятельностью по реконструкции территории .

В 1896 году он переехал в Милан.

Умер  года в Кьявенне. Черлетти был плодотворным учёным и оставил после себя богатое научное наследие.

Школа энологии в Конельяно 
 
Школа в Конельяно сразу же становится активным центром преподавания и научных исследований, к которой примыкают выдающиеся имена итальянской науки — ботаник Джузеппе Кубони и зоолог Джованни Баттиста Грасси. Оба становятся друзьями семьи Черлетти. Преподавание в школе было разделено на две части. В первой давались практические основы технологий изготовления и хранения вин. Вторая часть была нацелена на управление процессами винодельческих предприятий. Кроме учебной и научно-исследовательской работы, школа служила местом для научных семинаров и конгрессов.

Избранные публикации 
 «Sulla istituzione di una scuola di enologia nel Veneto», Milano 1874
 «Relazione sulla fondazione ed ordinamento della R. Stazione di Gattinara» ibid. 1875
 «Le impressioni di un enologo in provincia di Como» ibid. 1876
 «Relazione al ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sulla ispezione della Phylloxera nelle provincie di Como, Sondrio e Novara» Roma 1876
 «Delle costruzioni inerenti alla enotecnia» Conegliano 1879
 «Costruzioni enotecniche e vasi vinari» Roma 1885
 «Un istituto agrario „Garibaldi“ a Caprera: proposta» Conegliano 1882
 «Sull’esportazione dei vini italiani in Inghilterra» Conegliano 1883
 «Sulle condizioni agrarie del distretto di Conegliano: discorso» Conegliano 1885
 «Il latte di calce applicato a combattere la peronospora della vite» Roma 1886
 «Istruzioni per conoscere e combattere la peronospora della vite» Roma 1886
 «Descriptive Account of the Wine Industry of Italy» Roma 1888
 «Piano di bonifica e di coltivazione, primi lavori e spese murarie per la tenuta di Pantano. Studio di massima» Roma 1901
 «Ordinamento delle rappresentanze agrarie» Milano 1906

Примечания 

Виноделы Италии
Энология